Мухтар Сабирович Джумагазиев (, род. 5 декабря 1956 года, село Кобланды, Исатайский район, Актюбинская область, Казахская ССР, СССР) — казахстанский государственный деятель, депутат сената парламента Казахстана от Актюбинской области (с 2017 года).

Биография 
В 1980 году окончил Алма-Атинский зооветеринарный институт по специальности «зоотехник», в 2004 году — Алматинскую академию экономики и статистики по специальности «экономист».

1980—1985 гг. — зоотехник, зоотехник-селекционер, главный зоотехник совхоза «Хобдинский» Хобдинского района Актюбинской области.

1985—1990 гг. — секретарь парткома колхоза «Ильича».

1990—1994 гг. — заведующий организационным отделом Хобдинского районного комитета КП Казахстана, заместитель начальника управления сельского хозяйства.

1994—1996 гг. — председатель правления колхоза «Серп и Молот».

1996—1997 гг. — аким Исатайского района.

1997—2006 гг. — аким Хобдинского района.

2006—2007 гг. — начальник управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области.

2007—2010 гг. — аким Каргалинского района.

2010—2011 гг. — аким Уилского района.

2011—2014 гг. — начальник управления сельского хозяйства Актюбинской области.

2014—2017 гг. — заместитель акима Актюбинской области.

В июне 2017 года был избран депутатом сената парламента Республики Казахстан от Актюбинской области.

Примечания 

Секретари парткомов КПСС на предприятиях и в организациях
Депутаты Сената Парламента Казахстана VI созыва
Депутаты Сената Парламента Казахстана VII созыва
Акимы Исатайского района
Акимы Хобдинского района
Акимы Каргалинского района
Акимы Уилского района
Члены партии «Аманат»